Ел Рамон има више значења:

 Ел Рамон (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Рамон (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику